Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Herbert Wiltschnig che hanno battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura 5-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Oliver Marach (semifinali)
 Federico Luzzi /  Lovro Zovko (primo turno)

 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (primo turno)
 Jens Knippschild /  Rogier Wassen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2002